Николов, Ніколов ( — болгарське, македонське і російське прізвище, утворене від Никол, форми імені Микола.
 Асен Николов (1891—1946) — болгарський генерал
 Георгій Николов (1898—1945) — болгарський офіцер, генерал-майор
 Діаманді Николов (1867—1942) — болгарський військовик, активіст македонського руху в Болгарії
 Момчил Николов ( 1985) — болгарський шахіст
 Огнян Николов ( 1949) — болгарський борець вільного стилю
 Ока Николов ( 1974) — македонський футболіст
 
Ніколов
 Ніколов Михайло Михайлович — майор резерву Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Николова

 Адріяна Николова (1988) — болгарська шахістка і шахова суддя, гросмейстер серед жінок.
 Евеліна Николова (1993) — болгарська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату світу, бронзова призерка Європейських ігор.
 Надка Николова (1955) — болгарський мовознавець, дослідниця історичного білінгвізму на території Болгарії.